Ел Пума има више значења:

 Ел Пума (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пума (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пума (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Пума (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пума (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пума (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику